Okręty US Navy o nazwie USS  "Aulick", pochodzącej od oficera Marynarki Johna H. Aulicka:
 Pierwszy "Aulick" (DD-258) był niszczycielem typu Clemson przyjętym do służby w 1919 i przekazanym do Royal  Navy, gdzie służył jako HMS "Burnham" (H82) podczas II wojny światowej.
 Drugi "Aulick" (DD-569) był niszczycielem typu Fletcher przyjętym  do służby w 1942 i wycofanym do rezerwy w 1946. Został wypożyczony Grecji w 1959, przemianowany na "Sfendoni". Później sprzedany Grecji w 1977, skreślony z rejestrów w 1991 i złomowany w 1997.
Aulick